Pinnow heißen in der Geografie

in Deutschland
 Pinnow (Uckermark), eine Gemeinde im Landkreis Uckermark in Brandenburg 
 Pinnow (bei Schwerin), eine Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern 
 Pinnow (Breesen), ein Ortsteil der Gemeinde Breesen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Pinnow (Gerswalde), ein Ortsteil der Gemeinde Gerswalde im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Pinnow (Hohen Neuendorf), ein Teil des Ortsteiles Borgsdorf der Stadt Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Pinnow (Karstädt), ein Ortsteil der Gemeinde Karstädt im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Pinnow (Laage), ein Ortsteil der Stadt Laage im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Pinnow (Malchin), ein Ortsteil der Stadt Malchin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Pinnow (Murchin), ein Ortsteil der Gemeinde Murchin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Pinnow (Schenkendöbern), einen Ortsteil der Gemeinde Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg

in Polen
 Pniewo (Płoty) (ehemals  eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern); siehe Gmina Płoty
 Pniów (Myślibórz) (ehemals Pinnow im Landkreis Soldin, Mark Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Myślibórz
 Pniów (Torzym) (ehemals Pinnow im Landkreis Weststernberg, Mark Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Torzym
 Pniewo, ehemals Pinnow im Kreis Neustettin in Hinterpommern

Weiterhin ist dieser Name Bestandteil des Ortsnamens 

 Groß Pinnow, ein Ortsteil der Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow im Landkreis Uckermark in Brandenburg

Pinnow ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel F. Pinnow (* 1962), deutscher Managementexperte
 Heinz-Jürgen Pinnow (1925–2016), deutscher Linguist
 Horst Pinnow (* 1936), deutscher Schauspieler
 Judith Pinnow (* 1973), deutsche Moderatorin und Schauspielerin
 Karl Pinnow (1895–1942), Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Regime unter Adolf Hitler
 Rainer Pinnow (* 1950), deutscher Admiralarzt der Marine
 Stefan Pinnow (* 1968), deutscher Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Pinno